Первая Лига ХФЛ — 21-й розыгрыш турнира. «Динамо» (Загреб) защитил свой чемпионский титул.

Изменение формата 
В феврале 2011 года, Футбольная Федерация Хорватии, приняла решение, начиная с сезона 2012/2013, сократить число команд до 12. Следовательно, в этом сезоне, в первую лигу выбывает 5 команд, а не 2.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт ХФЛ

2011/2012
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2011 году
Спорт в Хорватии в 2012 году